Theta Tauri pode se referir a:
Theta1 Tauri
Theta2 Tauri